Příjmení Borák nosí více významných osobností:

 Jaroslav Borák (* 1989) – český fotbalový záložník
 Josef Borák (* 1957) – český a československý politik
 Mečislav Borák (1945–2017) – český historik